Das World Pool Masters 2007 war die fünfzehnte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es fand vom 8. bis zum 10. Juni 2007 im Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, Niederlande statt und wurde vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert und von PartyPoker.net gesponsert.

Sieger des Turniers wurde der Deutsche Thomas Engert, der sich im Finale gegen den Spanier David Alcaide mit 8:5 durchsetzen konnte.

Am ersten Tag des Turniers wurde zudem ein Trickshot-Masters veranstaltet.

Regeln 

Für das World Pool Masters wurden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wurde in der Poolbillardvariante 9-Ball. Es wurde eine Shot clock von 45 Sekunden festgelegt. Wenn ein Spieler bis dahin seinen Stoß nicht ausgeführt hatte, gab es Foul und Ball in Hand für den Gegner.

Gespielt wurde mit Wechselbreak, das heißt die Spieler stoßen abwechselnd an, egal wer das vorherige Spiel gewonnen hat.

Turnierverlauf

Preisgelder 

Insgesamt wurden 62.000 US-$ ausgeschüttet.

Trickshotturnier 

Am World Trickshot Masters (also einem Trickstoßwettbewerb), das am Abend des ersten Turniertages stattfand, nahmen 7 Spieler teil. Sieger wurde Rob Mollien aus den Niederlanden.
  Rob Mollien
  Tyler Edey
  Vincent Facquet
  Alex Lely
  Jasmin Ouschan
  Stefano Pelinga
  Lukasz Szywala

Weblinks 
Turnierhomepage

2007
Poolbillardveranstaltung 2007
Billardturnier in Bergen (Noord-Holland)